Кнессет 23-го созыва () — парламент Государства Израиль, избранный на парламентских выборах в марте 2020 года

Кнессет 23-го созыва был приведен к присяге 16 марта.

Предпринимаются попытки создать правительство национального единства, в которое войдут и Беньямин Нетаньяху, лидер партии Ликуд, и Беньямин Ганц, глава блока «Кахоль Лаван».

Во время выборов главы парламента у Бени Ганца не было конкурентов. Он был единственным, кто подал свою кандидатуру на пост спикера. Депутат Ахмед Тиби предпринимал попытку выдвинуть себя на пост по телефону, но сделал это слишком поздно. Фракция «Еш Атид» объявила, что не примет участие в голосовании. Депутат Меир Коэн, представляющий эту фракцию, был кандидатом от «Кахоль-Лаван» до того момента, пока Бени Ганц не решил сам баллотироваться на эту должность. 26 марта новым спикером был избран Бени Ганц, за которого проголосовали 74 парламентария, 17 были против, остальные воздержались от голосования.

Список партий (фракций) 
 Ликуд — 36 мандатов
 Еш атид-Телем — 16 мандатов
 Кахоль-Лаван — 15 мандатов
 Общий список — 15 мандатов
 ШАС — 9 мандатов
 Наш дом Израиль — 7 мандатов
 Яхадут ха-Тора — 7 мандатов
 Ямина — 5 мандатов
 Авода-Мерец — 6 мандатов
  — 2 мандата (политическая фракция, отделилась от партии Телем 29 марта 2020)
  — 1 мандат
 Еврейский Дом — 1 мандат

Примечания 

22
2020 год в Израиле